Strafmaß, auch Strafzumessung oder Strafbemessung steht für:
 allgemein die Höhe (Strafhöhe) einer gerichtlichen oder behördlichen Buße, siehe Strafe#Straffestsetzung und Strafmaß
Nationales:
 Strafzumessung (Deutschland)
 Strafbemessung (Österreich)
Weiteres:
 Strafmass (Band), Bremer Rechtsrock-Band